Gerbig ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Gerbig (1878–1948), deutscher Maler und Grafiker
 Karl Gerbig (1888–1971), deutscher Orgelbauer
 Klaus Gerbig (1939–1992), deutscher Hürdenläufer
 Max Gerbig (1884–1941), deutscher Politiker (KPD)
 Sven Gerbig (* 1981), deutscher Eishockeyspieler
 Jim Gerbig  (* 1963), US-amerikanischer Unternehmer